Orothrips är ett släkte av insekter. Orothrips ingår i familjen rovtripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rovtripsar
Orothrips